Сре́дний (орта́-ёла́кский) диале́кт () — диалект крымскотатарского языка, распространённый среди крымских татар, проживавших до депортации 1944 года в средней полосе () Крыма (предгорной и горной части полуострова между степью и южным берегом). Средний диалект относится к половецко-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы тюркских языков. Лежит в основе современного литературного стандарта крымскотатарского языка.

Огузские черты 
Диалект средней полосы Крыма относится к половецко-кыпчакской подгруппе, но характеризуется значительным количеством огузских элементов. Некоторые из них:
 конечное -ğ вместо кыпчакского -w: sağ, ağ, dağ;
 начальные d-, g- вместо кыпчакских t-, k- в ряде слов (таких слов, однако, довольно мало): dügül, dağ, demir, gizli, gece, göl;
 форма образования имени деятеля от глагола на -ıcı, -yıcı, -ici, -yici вместо кыпчакского -wçı, -uwçı, -wçi, -üwçi: baqıcı, aydayıcı, tikici, diñleyici;
 использование огузской формы отглагольного существительного на -ma, -me наряду с кыпчакской на -v, -uv, -üv;
 аффикс сказуемости 1 лица ед. числа -m, -ım, -im вместо кыпчакских -man, -men или -mın, -min;
 форма глагола «быть» olmaq вместо кыпчакского bolmaq;
 значительный пласт огузской лексики.

Говоры 
Средний диалект весьма неоднороден. На стыках с двумя другими диалектами (степным и южнобережным) возникли переходные говоры, сочетающие разные черты двух диалектов. В целом же, по мере продвижения от границы степи в глубь гор по направлению к южному берегу полуострова растёт число огузских элементов в говорах выходцев из этих мест. Так, например, для людей, имеющих корни в пограничных со степью сёлах средней полосы, характерны свойственные степному диалекту «джеканье» (начальное c- вместо y-) в ряде слов, конечное -w вместо -ğ и форма глагола быть bolmaq (вместо olmaq), а в говоре выходцев из Байдарской долины наблюдается огузская форма дательного падежа (-a, -ya, -e, -ye вместо -ğa, -ge).

Этнолекты 
Существуют близкородственные среднему диалекту идиомы, которые часто определяются как его этнолекты:
 диалект караимов Крыма;
 крымчакский язык;
 урумский язык.

См. также 
 Караимский язык
 Крымский диалект караимского языка
 Крымскотатарский язык
 Крымчакский язык
 Урумский язык

Ссылки 
 Кыпчакские языки на сайте А. Н. Гаркавца

Крымскотатарский язык
Языки Украины
Языки России
Языки Крыма
Тюркские языки